Rajd Portugalii 2017 (51. Vodafone Rally de Portugal ) – rajd samochodowy rozgrywany w Portugalii od 18 do 21 maja 2016 roku. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd był rozegrany na szutrze.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage – OS19 
.

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 5 rundach 
Kierowcy

Klasyfikacja zespołowa

Przypisy 

2017
Portugalia
2017 w Portugalii